Fonte dos Mouros é designação alternativa para:
 Cemitério Mouro, Galafura (Peso da Régua), Portugal
 Fonte de Armés, Terrugem (Sintra), Portugal

Desambiguação